Schlichthorst ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schlichthorst (1766–1820), deutscher Theologe, Pädagoge und Historiker
 Johann David Schlichthorst (1800–1843), deutscher Theologe und Mitgründer der Norddeutschen Missionsgesellschaft 
 Johann Gotthard Schlichthorst (1723–1780), deutscher Theologe